Підбереззя — топонім.



Села 
 Підбереззя — , Вітебський район
 Підбереззя — , Толочицький район
 Підбереззя — , Могильовський район
 Підбереззя — , Борисовський район, Пригородна сільська рада
 Підбереззя — , Вілейський район, Костеневицька сільська рада
 Підбереззя — , Крупський район, Хотюхівська сільська рада
 Підбереззя — , Крупський район, Холопеницька сільська рада
 Підбереззя — , Мядельський район, Княгининська сільська рада



Села 
 Підбереззя —  Вологодська область, Великоустюзький район
 Підбереззя —  Вологодська область, Вологодський район
 Підбереззя —  Новгородська область, Новгородський район

Селище 
 Підбереззя —  Ленінградська область, Виборзький район



Село 
 Підбереззя — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район, Підберезівська сільська рада